Ratkovići je lahko:
 Ratkovići, Čelić (Bosna in Hercegovina)
 Ratkovići, Goražde (Bosna in Hercegovina)
 Ratkovići, Kreševo (Bosna in Hercegovina)
 Ratkovići, Srebrenica (Bosna in Hercegovina)